La prova del pes lleuger de lluita lliure fou una de les sis de lluita lliure que es disputaren als Jocs Olímpics de París de 1924. Com la resta de proves de lluita sols hi podien participar homes. Els lluitadors que participaven en aquesta categoria podien pesar fins a 66 quilograms. La competició es disputà entre l'11 i el 14 de juliol i hi van prendre part 16 participants, en representació de 10 països.

Medallistes

Resultats

Lluita per la medalla d'or

Lluita per la medalla de plata

Lluita per la medalla de bronze

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic

Lliure